Catius ist der Gentilname folgender Personen:

 Gaius Catius Marcellus, römischer Suffektkonsul 153
 Lucius Catius Celer, römischer Suffektkonsul um 240/241
 Publius Catius Sabinus, römischer Konsul 216
 Sextus Catius Clementinus Priscillianus, römischer Konsul 230
 Tiberius Catius Caesius Fronto, römischer Suffektkonsul 96 n. Chr.